Алексей Лушников:
 Лушников, Алексей Германович (род. 1966) — российский телеведущий, художник, писатель, общественный деятель.
 Лушников, Алексей Михайлович (1831—1901) — купец 1-й гильдии, общественный деятель города Кяхта.